Bitwa pod Mławą I (1920)
 Bitwa pod Mławą II (1920)